Yagi (achternaam) - een Japanse achternaam
Yagi (Funai) - voormalige gemeente van het district Funai 
Hidetsugu Yagi (1886–1976) - Japans ingenieur en professor
Yagi-antenne  - antenne ontwikkeld door oa. Hidetsugu Yagi
Hirokazu Yagi (1959) - Japans schansspringer
Jukichi Yagi (1898–1927) - Japans dichter
Meitoku Yagi (1912–2003) - Japans karateka
Michiyo Yagi - Japans musicus
Norihiro Yagi (1968) - Japans striptekenaar